

Letteratura 
Giorno dopo giorno – raccolta di poesie di Salvatore Quasimodo del 1947
 Giorno dopo giorno – raccolta di poesie di Giosi Lippolis del 1955
 Giorno dopo giorno (Takeover) – romanzo di Madeleine Ker del 1988

Televisione 
Giorno dopo giorno – serie televisiva italiana del 1985
Giorno dopo giorno – programma televisivo di Rai 3